Собор преподобных Оптинских старцев — церковное празднование памяти преподобных старцев Оптинских. Общее соборное празднование 24 октября.

На Поместном соборе 1988 года прославлен иеросхимонах Амвросий (Гренков). Остальные старцы прославлены 26 июля 1996 года как местночтимые, а в 2000 году общецерковно.

25 декабря 2009 года Священный синод утвердил службу Собору преподобных Оптинских старцев, подготовленную Синодальной богослужебной комиссией, и рекомендовал её к общецерковному богослужебному употреблению.

Список 14 старцев 
 Иеросхимонах Лев (Наголкин) (1768—1841) — основатель и вдохновитель оптинского старчества. В 1797 году стал послушником в Оптиной пустыни. Затем подвизался в различных монастырях (Белобережская пустынь, Валаам, Александро-Свирский монастырь), где изучал наследие Паисия Величковского. В 1829 году вновь вернулся в Оптину пустынь, где стал старцем для целого ряда подвижников: для Макария и Амвросия Оптинских, а также для Игнатия Брянчанинова.
 Иеросхимонах Макарий (Иванов) (1788—1860) первоначально (в 1810) поселился в Площанскую пустынь, в 1815 году принял монашеский постриг, а в 1834 году перешел в Оптину пустынь, где находился под началом Льва Оптинского. При нем были изданы труды Паисия Величковского, в Оптину пустынь за духовной помощью стали обращаться представители интеллигенции: Иван Киреевский, Алексей Толстой, Николай Гоголь, Алексей Хомяков.
 Схиархимандрит Моисей (Путилов) (1782—1862) начал свое подвижничество под началом Серафима Саровского, затем 10 лет до Наполеонова нашествия подвизался в Свенском монастыре, изучая наследие Паисия Величковского. В 1820 году был направлен в Оптину пустынь. При нем был приглашен Лев Оптинский и расцвело старчество.
 Схиигумен Антоний (Путилов) (1795—1865) родился в купеческой семье, в 1812 году попал в плен к французам, а в 1821 году прибыл в Оптину пустынь для духовных упражнений. В 1827 году стал иеромонахом обители. C 1839 по 1853 год был игуменом Малоярославецкого монастыря, но потом вновь вернулся в Оптину пустынь.
 Иеросхимонах Иларион (Пономарёв) (1805—1873) в молодости скитался по разным монастырям, пока в 1839 году не оказался в Оптиной пустыни. Там он стал келейником Макария Оптинского, а после его смерти возглавил обитель.
 Иеросхимонах Амвросий (Гренков) (1812—1891) будучи сыном церковнослужителя получил образование в Тамбовской духовной семинарии, преподавал греческий язык, но в 1839 году поселился в Оптиной пустыни под началом Льва Оптинского. Много болел (гастрит, геморрой и пр.), но получил чудесное ослабление недугов от принесенной в 1868 году в обитель Калужской иконы Божьей матери.
 Иеросхимонах Анатолий (Зерцалов) (1824—1894) успешно окончил Калужскую семинарию и работал в Казенной палате, но после болезни в 1853 сделался послушником в Оптиной пустыни. Его духовными учителями были Макарий и Амвросий Оптинские. Прошел путь от иеродиакона до благочинного обители, заведовал монастырской библиотекой. Курировал Шамординскую женскую обитель. Лично был знаком с Иоанном Кронштадтским. 
 Схиархимандрит Исаакий (Антимонов) (1810—1894) после неудачного сватовства решил в 1847 году постричься в монахи Оптиной пустыни. Макарий Оптинский завещал назначить Исаакия настоятелем монастыря, кем он и стал в 1862 году. Вступив в права достроил в обители ряд храмов, учредил больницу и новую гостиницу, организовал свечной завод. 
 Иеросхимонах Иосиф (Литовкин) (1837—1911) первоначально работал в трактире, но во время паломничества в Киев по совету сестры отправился в Оптину пустынь, где и пребывал с 1861 года. В обители служил поваром, но потом прошел путь от рясофора до скитоначальника. 
 Схиархимандрит Варсонофий (Плиханков) (1845—1913) в миру окончил Оренбургское военное училище и дослужился до полковника, но в 1891 приехал в Оптину пустынь. Во время русско-японской войны призван на фронт в качестве полкового священника при лазарете. В 1907 году стал игуменом Оптиной пустыни. Неудачно пытался встретиться со Львом Толстым. Незадолго до смерти был назначен архимандритом в подмосковную Свято-Голутвенную обитель. 
 Иеросхимонах Анатолий II (Потапов) (1855—1922) в миру работал приказчиком, но в 1885 году прибыл в Оптину пустынь и стал келейником Амвросия Оптинского. Став иеромонахом оставался верным Богу в годы Русской Смуты.
 Иеросхимонах Нектарий (Тихонов) (1853—1928) в 1873 году прибыл в Оптину пустынь и подвизался под началом старца Анатолия. В 1894 стал иеродиаконом, а в 1898 - иеромонахом. После закрытия Оптиной пустыни в 1923 году жил в крестьянской семье в селе Холмищи, где и умер.
 Иеромонах Никон (Беляев) (1888—1931) учился в Московском университете, но в 1907 году решил стать монахом Оптиной пустыни. Служил секретарем при Варсонофие Оптинском. В 1917 году стал иеромонахом. Когда Оптина пустынь в 1919 году была преобразована в музей, Никон стал директором этого музея. После окончательного закрытия Оптиной пустыни переселился в Козельск, где служил при Успенском храме. В 1927 году его арестовало ОГПУ и сослало в лагерь. Заразившись туберкулезом он умер в месте своего заключения.
 Архимандрит Исаакий II (Бобраков) (1865—1938) выходец из крестьянской семьи в 1884 году стал послушником Оптиной пустыни. В 1914 году стал архимандритом этой обители. В 1918 году революционные власти пытались реорганизовать монастырь в сельхозпредприятие. В 1923 году Оптина пустынь была упразднена и Исаакий стал служить в Георгиевском храме Козельска. В 1937 году осужден за контрреволюционную деятельность и организацию подполья. Расстрелян 8 января 1938 года и захоронен в братской могиле в лесу на 162-м километре Симферопольского шоссе.

Почитание
Оптиным старцам посвящены тропарь, кондак и особая молитва, где они именуются "утешителями Российской земли", "столпы монашества" и "светильники православной веры".

Собору старцев посвящена отдельная икона, написанная козельскими иконописцами в 2006 году и хранящаяся в женском монастыре Саратова. Размер 127 на 95 см. На иконе на золотом фоне изображены белокаменная обитель с синей крышей, 14 бородатых старцев в красных мантиях и Богородица. Многие старцы имеют на голове камилавки, а в руках держат свитки.

Культурные особенности
Своеобразным духовным ориентиром Оптинских старцев был Паисий Величковский, "афонский образ жизни" и исихазм. Подобная практика, направленная на "окормление мирян", казалась новшеством, гордыней и непокорством церковному начальству, что вызвало временный запрет на служение Льва Оптинского. Тяжело приживались и популяризируемые старцами книги Добротолюбие и Слова св. Ефрема Сирина, однако именно они повлияли на формирование славянофильства и почвенничества. Амвросий Оптинский вдохновил Достоевского на создание образа Зосимы в Братьях Карамазовых. Несмотря на древние традиции старчества Оптина пустынь приобрела широкую известность именно в вестернизированном российском обществе, сформированным уже после Петровских реформ. Почитатели старцев ценили их назидательные советы, благословления и дар прозорливости.

История канонизации 
 1988 год — по решению Поместного собора Русской православной церкви состоялось прославление преподобного Амвросия Оптинского.
 26—27 июля 1996 года тринадцать оптинских старцев причислены к лику местночтимых святых Оптиной пустыни с общим соборным празднованием 11 (24) октября.
 10 июля 1996 года — обретены мощи преподобного Амвросия вместе с мощами ещё шести оптинских старцев.
 2000 год — решением Архиерейского собора Оптинские старцы прославлены для общецерковного почитания.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 Оптинские старцы. Источник светлой радости / автор-составитель И. Булгакова. — Москва : Эксмо, 2020. — 317 с. — (Радость и надежда для души). — 3000 экз. — ISBN 978-5-04-107570-5

Оптина пустынь
Русские православные святые

Праздники 24 октября
Христианские святые XX века
Канонизированные в XX веке
Святые по алфавиту
О
Старцы